Geheege ist der Name

 eines Ortsteils der sächsischen Kleinstadt Rothenburg/O.L., siehe Geheege (Rothenburg/O.L.)
 eines Ortsteils der thüringischen Gemeinde Geroda, siehe Geheege (Geroda)